

Patronyme

 Ákos Barcsay (1610-1661) : prince de Transylvanie
 Jenő Barcsay (1900-1988) : peintre hongrois